Die Saison 2003/2004 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 18. Dezember 2003 und dem 20. Juni 2004 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Wallidan Banjul zum 13. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Starlight Gunners und Tallinding United.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04